Gimpl heißen folgende geographischen Objekte
 Gimpl auf der Stadlöd, Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Gimpl (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Gimpl (Gemeinde Puch), Ort bei Puch bei Hallein, Land Salzburg

Gimpl ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Gimpl (1887–1947), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Johann Evangelius Gimpl (1824–1899), katholischer Pfarrer und Politiker der Deutschen Zentrumspartei
 Stefan Gimpl (* 1979), österreichischer Snowboarder

Siehe auch:
 Gimpel
 Gimple